Прову́лок Е́нгельса — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Енгельса — провулок у місті Київ.
 1-й, 2-й, 3-й провулки Енгельса — провулки у місті Луганськ.

 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Віталія Дульчика у місті Бердичів.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Пудівітра у місті Білгород-Дністровський.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Героїв Майдану у місті Борзна.
 2-й і 3-й провулки Енгельса — колишня назва 2-го і 3-го Дубовецьких провулків у місті Вінниця.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Василя Стуса у місті Долинська.
 Провулок Енгельса — колишня назва Рогатинського провулка у місті Зміїв.
 Провулок Енгельса — колишня назва Українського провулка у місті Знам'янка.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Монастирського у місті Ізюм.
 Провулок Енгельса — колишня назва Петропавлівського провулка у місті Кропивницький.
 Провулок Енгельса — колишня назва Соболівського провулка у місті Куп'янськ.
 Провулок Енгельса — колишня назва Братерського провулка у місті Марганець.
 Провулок Енгельса — колишня назва Сонячного провулка у місті Мена.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Амвросія Жадахи у місті Миколаїв.
 Провулок Енгельса — колишня назва Економічного провулка у місті Мирноград.
 Провулок Енгельса — колишня назва Світлого провулка у місті Новоукраїнка.
 Провулок Енгельса — колишня назва Зарічного провулка у смт Овідіополь.
 Провулок Енгельса — колишня назва Калинового провулка у смт Олександрівка.
 Провулок Енгельса — колишня назва Чигринського провулка у місті Олександрія.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Перемоги у місті Олешки.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Якова Черніхова у місті Павлоград.
 Провулок Енгельса — колишня назва Сонячного провулка у місті Подільськ.
 Провулок Енгельса — колишня назва Миколаївського провулка у місті Покровськ.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Миколи Міхновського у місті Прилуки.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Теплова у місті Рубіжне.
 Провулок Енгельса — колишня назва Покровського провулка у місті Синельникове.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Пилипа Орлика у місті Снігурівка.
 Провулок Енгельса — колишня назва провулка Княгині Ольги у місті Фастів.
 Провулок Енгельса — колишня назва Клименківського провулка у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки